Juan Aldama ist der Name folgender Personen:

* Juan Aldama (1774–1811), mexikanischer Revolutionär

Juan Aldama ist der Name folgender Orte in Mexiko:
 Juan Aldama (Chihuahua)
 Juan Aldama (Sinaloa)
 Juan Aldama (Tabasco)
 Juan Aldama (Zacatecas)
 Municipio Juan Aldama, Verwaltungseinheit in Zacatecas